Munywero kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Munywero (vattendrag i Gitega), 
 Munywero (vattendrag i Ruyigi), 

Robotskapade Burundiförgreningar